Bülten steht für
Bulte, eine hügelförmige Erhöhung

Bülten ist Ortsname von
Bülten (Ilsede), Ortsteil der Gemeinde Ilsede, Landkreis Peine, Niedersachsen 
Groß Bülten, Ortschaft der Gemeinde Ilsede, Landkreis Peine, Niedersachsen